La Rouquette est un nom porté en France par de nombreux lieux dont :

 La Rouquette, une commune du département de l'Aveyron,
 La Rouquette, une ancienne commune du département de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à la commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Voir aussi